Die Ewige Tabelle der Ehrenliga Saarland ist eine Rangliste aller Spiele der Ehrenliga Saarland im Fußball von 1948 bis 1951. Die Tabelle basiert auf der 2-Punkte-Regel, nach der alle drei Spielzeiten ausgespielt wurden.

Der VfB Neunkirchen führt die ewige Tabelle seit der ersten Saison 1948/49 vor dem 1. FC Saarbrücken II an. Saarbrücken trat in der Ehrenliga nur mit der zweiten Mannschaft an, da die erste Mannschaft stattdessen außer Konkurrenz in der französischen Division 2 bzw. um den Internationalen Saarlandpokal spielte.

Zur Saison 1951/52 wurde das Saarland wieder in das deutsche Ligasystem eingegliedert. Die Ehrenliga wurde als Amateurliga Saarland unter der Oberliga Südwest weitergeführt.

 !! Liga 2022/23 !! Spielzeiten
 || data-sort-value="6" | Saarlandliga (sechstklassig) || 1948–51
 || data-sort-value="8" |Landesliga Saarland Süd(achtklassig) || 1948–51
 || data-sort-value="9" |Bezirksliga Saarbrücken(neuntklassig) || 1948–51
 || data-sort-value="6" |Saarlandliga (sechstklassig) || 1948–51
 || data-sort-value="98" |kein Spielbetrieb || 1948–51
 || data-sort-value="7" |Verbandsliga SaarlandNord/Ost (siebtklassig) || 1948–51
 || data-sort-value="4" |Regionalliga Südwest || 1948–51
 || data-sort-value="9" |Bezirksliga Saarlouis(neuntklassig) || 1948–51
 || data-sort-value="10" |Kreisliga A Saarbrücken(zehntklassig) || 1948–51
 || data-sort-value="10" |Kreisliga A Saarpfalz(zehntklassig) || 1949–51
 || data-sort-value="8" |Landesliga Saarland Süd(achtklassig) || 1948–50
 || data-sort-value="10" |Kreisliga A Bliestal(zehntklassig) || 1950/51
 || data-sort-value="9" |Bezirksliga Saarbrücken(neuntklassig) || 1950/51
 || data-sort-value="9" |Bezirksliga Saarbrücken(neuntklassig) || 1949–51
 || data-sort-value="6" |Saarlandliga (sechstklassig) || 1948/49
 || data-sort-value="8" |Landesliga Saarland Süd(achtklassig) || 1950/51
 || data-sort-value="7" |Verbandsliga SaarlandNord/Ost (siebtklassig) || 1948/49
 || data-sort-value="9" |Bezirksliga Köllertal-Warndt(neuntklassig) || 1948/49
 || data-sort-value="10" |Kreisliga A Untere Saar(zehntklassig) || 1948/49

Fußnoten

Weblinks 
 Clas Glenning: SAAR 1st level alltimetable (englisch)
 Tabellen der Ehrenliga Saarland

!
Saarland